Иркутка:

 Иркутка (приток Чёрной Осиповой) — река в Кемеровской области. 
 Иркутка (приток Белой) — река в Алтайском крае.

См. также 
 Иркут (значения)
 Иркутск (значения)